Henry Deacon peut faire référence à:

 Henry Deacon, personnage de la série américaine de science-fiction Eureka
  (1809–1854), joueur de cricket anglais
  (1822-1876), a fondé une entreprise de chimie à Widnes, en Angleterre